Osoby:
 Herb Breau – kanadyjski polityk
 Lenny Breau – kanadyjski gitarzysta

Zobacz też:
 Braux
 Breaux
 Bréau
 Bro